Jacob Matham (1571-1631), graveur et dessinateur néerlandais ;
 Theodor Matham (entre 1589 et 1606 - 1676), peintre et graveur néerlandais, fils de Jacob ;
 Adriaen Matham (ca.1599-1660), graveur, marchand d'art, peintre et éditeur néerlandais, fils de Jacob ;
 Jan Matham (1600-1648), peintre et graveur néerlandais, fils de Jacob.